Tabatinguensi – abitanti di Tabatinga (Amazonas)
Tabatinguensi – abitanti di Tabatinga (San Paolo)